Джозеф «Джо» Грант (, 15 мая 1908, Нью-Йорк — 6 мая 2005, Глендейл) — американский аниматор и сценарист, работавший в компании Дисней.

Биография 
Джозеф Грант родился 15 мая 1908 года в Нью-Йорке.

В 1933 году начал работать на студии Дисней в качестве сценариста. Джозеф Грант работал над королевой в «Белоснежке и семь гномов»; участвовал в написании сценария для Дамбо, Пиноккио и Фантазия. Во время Второй мировой войны работал над пропагандистскими мультфильмами, например, Der Fuehrer’s Face.

В 1949 года покинул студию и открыл собственное дело по продаже керамических изделий и открыток. В 1989 году вернулся на студию, когда началось производство мультфильма «Красавица и Чудовище». Также он участвовал в производстве таких мультфильмов, как «Аладдин», «Король Лев», «Покахонтас» и многих других. Последними мультфильмами, над которыми Джо Грант работал перед своей смертью, были «Цыплёнок Цыпа» и «Вверх».

6 мая 2005 года Джозефа нашли без сознания на студии за своим рабочим местом. По прибытии в больницу медики констатировали смерть. Вскрытие показало, что Джозеф умер от сердечного приступа. Тело Джозефа было захоронено на кладбище Форест-Лаун в Глендейл.

Примечания

Ссылки 
 Lorenzo''

Сценаристы анимации
Сценаристы XX века
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Художники-раскадровщики США